Op het Australian Open 2020 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 22 tot en met 31 januari 2020.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Samantha Stosur en Zhang Shuai hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stosur speelde samen met landgenote Ellen Perez, en Zhang met haar landgenote Peng Shuai. Geen van hen wist hun openingspartij te winnen.

Het als tweede geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun tiende gezamen­lijke titel, waarvan drie grandslamtitels. De Hongaarse Babos had daar­naast veertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Française Mladenovic ook veertien.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vier Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens en Wit-Russin Aryna Sabalenka waren als derde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale.
 Kirsten Flipkens speelde samen met de Amerikaanse Taylor Townsend – zij bereikten de tweede ronde.
 Greet Minnen en Alison Van Uytvanck vormden een Belgisch koppel – zij strandden in de eerste ronde.

Er was één Nederlandse deelneemster:
 Demi Schuurs en de Tsjechische Květa Peschke vormden het achtste reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2020